Johan Persson är ett vanligt svenskt namn, se:

Johan "Jan" Persson, jägare och krögare på 1600-talet, som gett namn åt Lill-Jansskogen
Johan Persson i Simtuna, bondeståndets talman på riksdagen i Uppsala 1675
Johan Persson i Hult, politiker (1849-1910)
Johan Persson i Årsta, ledamot i bondeståndet
Johan Persson i Tidaholm, socialdemokratisk politiker (f. 1887)
Johan Persson (fp), folkpartistisk politiker (1895-1973)
Johan Persson (musiker)
Johan Persson (kommunalråd), socialdemokratisk politiker
Johan Pehrson, politiker i Liberalerna (f. 1968)
Johan Persson (fotbollsspelare)
Johan Persson (fotbollsspelare, född 1982), spelar i IK Brage
Johan Persson (fotograf), svensk fotograf och journalist, fängslad under arbete av den etiopiska regimen 2011
Johan Persson (journalist)

Se även
Johannes Petri